Раафлауб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раафлауб, Беат (род. 1946) — швейцарский дирижёр.
 Раафлауб, Курт (род. 1941) — швейцарский историк античности.